

Odonyme 

 Rue de Lanneau, voie située dans le quartier de la Sorbonne du  arrondissement de Paris

Patronyme 

 Adolphe de Lanneau (1796-1881), directeur d'établissement scolaire et homme politique français ;
 Bernard Lanneau (1952-), acteur, voix off et directeur artistique français ;
 Patrick Lanneau (1951-), peintre, dessinateur, lithographe et vidéaste français ;
 Victor de Lanneau (1758-1830), prêtre défroqué et éducateur français.

Voir aussi 
 Louis Laneau (1637-1696, religieux français, théologien et évêque missionnaire.